Argyrops és un gènere de peixos pertanyent a la família dels espàrids.

Taxonomia 
 Argyrops bleekeri 
 Argyrops filamentosus 
 Argyrops megalommatus 
 Argyrops spinifer

Referències